Уотервилл (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).

Демография 

Население — 546 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 538 человек.

Данные переписи 2006 года:

Спорт

Гольф 
Поле для гольфа в Уотервилле замыкает число пяти лучших полей для гольфа в Великобритании и Ирландии, а клуб «Скеллигс-Бэй» занимает 67-е место среди лучших команд. В 1981 году здесь должен был пройти очередной розыгрыш , однако его отменили в связи с тем, что ожидалось прибытие спортсменов из ЮАР, которая подвергалась полному бойкоту в плане спорта.

Гэльские игры 
Есть , выступающая в чемпионате Керри по гэльскому футболу.

Примечания

Ссылки 
 Waterville - Ring of Kerry
 South West Kerry Communities
 Old Cable House, Waterville
 IEEE Global History Network
 

Населённые пункты графства Керри